Айзикович — еврейская патронимическая фамилия (от личного имени Айзик).

Известные носители:
 Айзикович, Иосиф Юрьевич (1919—1997) — советский музыкант и дирижёр, народный артист РСФСР.
 Айзикович, Марк Львович (1946—2013) — советский эстрадный музыкант, певец, актёр, композитор, руководитель ВИА «Фестиваль».
 Айзикович, Натан — советский сценарист.
 Айзикович, Самуил Яковлевич (1882—1963) — русский и советский архитектор.
 Айзикович, Сергей Михайлович (род. 1951) — российский учёный-механик, доктор физико-математических наук.
 Айзикович, Тамара Леонидовна — музыковед, основатель первого в РСФСР джазового отделения в детской музыкальной школе.
 Айзикович, Фроим (1901—1974) — еврейский поэт и прозаик (идиш).

Примечания